Sady Svatopluka Čecha je název více parků:

 Sady Svatopluka Čecha (Praha), park na Vinohradech
 Sady Svatopluka Čecha (Polička), též Městský park (Polička)
 Sady Svatopluka Čecha (Liteň)
 Čechovy sady (Kolín)
 Čechovy sady (Olomouc)